O Taipei City Dragons Football Club é um clube de futebol com sede em Tainan, Taiwan.

História 
A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol.

Clubes de futebol de Taiwan